Hudong (kinesiska: 湖东) är en köpinghuvudort i Kina. Den ligger i provinsen Guangdong, i den södra delen av landet, omkring 280 kilometer öster om provinshuvudstaden Guangzhou. Antalet invånare är . Befolkningen består av  kvinnor och  män. Barn under 15 år utgör  %, vuxna 15-64 år  %, och äldre över 65 år  %.

Närmaste större samhälle är Jieshi,  km väster om Hudong.

Källor 

Orter i Guangdong

WP:Projekt Kina